Yorin FM, voormalig radiostation dat onder andere onder de namen HitRadio Veronica en Veronica FM uitzond
HitRadio Veronica (Sky Radio), internetradiostation van de Sky Radio Group